Фелпс () — англійське патронімічне прізвище, що походить особового імені Філіп. Ім'я Філіп походить від грецького імені Philippos, яке складається з двох елементів: першого, philein, («любити»); другий, hippos («кінь»). «Словник американських прізвищ» стверджує, що прізвище «Фелпс» зазвичай зустрічається в південно-західній частині Англії.

Відомі носії прізвища:
 Джейсі Фелпс (;  1979) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка (1996).
 Джеймс Фелпс (;  1986) — британський актор, має брата-близнюка Олівера Фелпса.
 Едмунд Фелпс (;  1933) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 2006 року.
 Майкл Фелпс ( 1985) — американський плавець, 23-разовий олімпійський чемпіон (2008, 2012,2016).
 Олівер Фелпс (;  1986) — британський актор, має брата-близнюка Джеймса Фелпса.
 Річард Фелпс ( 1961) — британський сучасний п'ятиборець, олімпійський медаліст (1988).
 Террі Фелпс (;  1966) — колишня професійна американська тенісистка.

Примітки 

Патронімічні прізвища